Gladbach kan avse:
Mönchengladbach –  en stad i den tyska delstaten Nordrhein-Westfalen
Borussia Mönchengladbach – en fotbollsklubb i Mönchengladbach, Tyskland
Bergisch Gladbach – en stad i den tyska delstaten Nordrhein-Westfalen
Gladbach (kommun) – en kommun i distriktet (Landkreis) Bernkastel-Wittlich i det tyska förbundslandet Rheinland-Pfalz